Osoby o tym nazwisku:
 Franc Perko – rzymskokatolicki duchowny
 Rok Perko – słoweński narciarz alpejski
 Stanisław Perko – polski wojskowy